
Termin -{AAO}- ima više značenja.

 -{L}--askorbatna oksidaza, enzim
 Anodni aluminijum oksid, hemijsko jedinjenje